Berton ist der Familienname folgender Personen:

 Annibale Berton (* 1936), italienischer Kanute
 Armand Berton (1854–1917), französischer Maler
 Aurora Berton (* 2000), italienische Leichtathletin
 Benjamin Berton (* 1974), französischer Schriftsteller und Politikwissenschaftler
 Charles François Berton (1820–1874), französischer Schauspieler
 David Berton (* 1991), deutscher Schauspieler
 Henri Berton, französischer Bogenschütze
 Henri Montan Berton (1767–1844), französischer Komponist
 Jean-Baptiste Berton (1769–1822), französischer General
 Melissa Berton (* 1967), US-amerikanische Highschool-Lehrerin mit Oscar-Nominierung
 Paul Émile Berton (1846–1909), französischer Landschaftsmaler

 Robert Berton (1909–1998), italienischer Historiker, Denkmalpfleger und Volkskundler
 Stefania Berton (* 1990), italienische Eiskunstläuferin
 Vic Berton (1896–1951), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger

Siehe auch:
 Berthon